Altero Matteoli
 Francisca Mattéoli
 Jean Mattéoli
 Paul Matteoli

Autre 
 Rapport Mattéoli